Национален демократичен конгрес може да се отнася за политически партии в няколко страни:
 Национален демократичен конгрес (Гана)
 Национален демократичен конгрес (Гренада)